Brunken steht für:
 Brunken (Selbach), Ortsteil von Selbach (Sieg)

Brunken ist der Familienname folgender Personen:
 Heiko Brunken, deutscher Biologe
 Henriette Brunken (1913–1993), deutsche Gerechte unter den Völkern
 Kiara Brunken (* 1993), deutsche Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin
 Otto Brunken (1950–2017), deutscher Literaturwissenschaftler